Le Premier 33 tours de Dave est le premier album studio de Dave, mais qui est en grande partie une compilation parue chez Barclay en 1974.

Après avoir publié une dizaine de 45 tours simple et des EP pour cette maison de disques, Dave connût soudain le succès avec Trop beau chez CBS. Barclay décide donc, afin de profiter de la popularité soudaine de son ancien poulain, de sortir en urgence un album reprenant certains titres des 45 tours publiés entre 1969 et 1971, et deux titres restés inédits : Petits Enfants et Un rocher sur ton île.

La pochette comporte un dessin de Patrick Loiseau, parolier et compagnon de Dave depuis cette époque.

Sorti quelque temps avant l'album officiel chez CBS, l'album, qui ne contient pas de véritable tube ne connaîtra aucun succès.

Face A
 Copain ami amour (1970) (2 min 25 s)
 L'Amour que j'ai en moi (1969) (3 min 06 s)
 Au-dessus de l'eau (1970) (2 min 35 s)
 Le Long des quais (1969) (2 min 27 s)
 Dans tes bras (1970) (2 min 01 s)
 Petits Enfants (2 min 08 s)

Face B
 Qui peut dire à Nathalie (1969) (2 min 37 s)
 La Cigarette qui me brûle des doigts (1970) (3 min 25 s)
 Un rocher sur ton île (3 min 02 s)
 Les Cadeaux merveilleux (1971) (2 min 32 s) - extrait de la version française de Gospell
 Toi le courant (1969) (2 min 15 s)
 Prepare ye the way of the lord (1971) (3 min 02 s) - extrait de la version anglaise de Gospell.

L'album 
Orchestre et direction :
Jean Musy (A1, A5)
Jean Bouchéty (A2, A3, B2, B5)
Pierre Dutour (A4, B1)
Pierre Chiffre (A6, B3).

Précisions
 La chanson Copain ami amour, qui est une véritable déclaration d'amour sans ambiguïté à son compagnon, avant qu'il n'endosse pour sa carrière chez CBS le rôle de "chanteur pour minette", sera reprise en 2006 sur l'album Tout le plaisir a été pour moi.
 La cigarette qui me brûle les doigts sera reprise en 1976 sur l'album Tant qu'il y aura sous le titre "la cigarette", uniquement en français (alors que la version de 1970 est bilingue).

Production
 LP 33 tours : Riviera référence 421 093.

Lien externe  
 La pochette sur Encyclopédisque

Notes et références 

Album publié par Barclay Records
Compilation musicale sortie en 1974
Album de Dave